Ёсихито, принц Кацура (; , Токио — , Токио) — член императорского Дома Японии и второй сын Такахито, принца Микаса, и Юрико, принцессы Микаса. Являлся двоюродным братом правящего императора Акихито. Первоначально известен как принц Ёсихито из Микаса, затем же получил титул принц Кацура и 1 января 1988 года был утверждён родоначальником новой ветви императорской семьи. Скончался от сердечного приступа 8 июня 2014 года в возрасте 66 лет. Похоронен 17 июня 2014 на императорском кладбище  в Бункё, Токио.

Биография 
В 1971 году окончил отделение политологии факультета права Университета Гакусюин. С 1971 по 1973 годы обучался в высшей школе Австралийского национального университета в Канберре, Австралия. Затем вернулся в Японию, где с 1974 по 1985 годы работал администратором в корпорации NHK.

Государственная служба 
В 1982 году Ёсихито вернулся в Австралию в составе японской делегации в ознаменование десятой годовщины австралийско-японских отношений. Он также посетил Новую Зеландию для укрепления межгосударственных связей и дружеских дипломатических отношений. Несмотря на ухудшившееся физическое состояние после ряда приступов в 1988 году, он принимал активное участие в государственной службе и регулярно появлялся на церемониях награждения, дипломатических раутах и в качестве президента различных благотворительных организаций.

В июле 1997 года принц Кацура снова посетил Австралию для организации в Сиднее и Мельбурне показательных выступлений в традиционном японском виде спорта сумо.

Болезнь и смерть 
В мае 1988 года принц Кацура перенёс ряд сердечных приступов и операцию в связи с состоянием острой субдуральной гематомы. В итоге у него стала парализованной часть тела от пояса и ниже, что вынудило использовать для передвижения инвалидную коляску. Несмотря на это, он продолжал активную общественную жизнь. Тем не менее, в 2008 году он госпитализировался в связи с сепсисом. В начале 2014 года принцу диагностировали неопределённое заболевание, затрагивающее и ухудшающее состояние его сердца. Рано утром 8 июня 2014 года он перенёс обширный сердечный приступ и, несмотря на все усилия, в 10:50 по местному времени был объявлен умершим, находясь в возрасте 66 лет. На церемонии прощания с умершим присутствовало около 560 сановников, включая членов Императорской семьи, родители Кацуры — принц и принцесса Микаса, племянница — принцесса Акико.

Принц Кацура не был женат и не оставил законных наследников. Поскольку у его братьев рождались лишь дочери, то смерть принца знаменует конец императорской ветви его отца и его собственной ветви. В результате число семей в императорском доме упало до четырёх, за исключением тех, которые принадлежат к ветвям императора Акихито и наследного принца Нарухито.

Награды и заслуги 
 кавалер национального высшего ордена Хризантемы
 кавалер итальянского ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1982 год)

 Президент Japan Australia New Zealand Society,Inc.
 Президент Agricultural Society of Japan
 Президент Japan Forestry Association
 Президент Japan Art Crafts Association
 Президент Japanese Urushi Craft•Art Association

Генеалогия

Примечания 

Члены императорского дома Японии
Кавалеры Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»